前原しゆな> SHIYUNA MAEHARA é ex-integrante da banda de jpop BeForU. Ela se uniu ao grupo em sua formação original em 2000, permanecendo até Março de 2004. Shiyuna saiu porque afirmou que estava sobrando, aliás, foi a única a não possuir uma sequer música solo como as demais.
Com o grupo, ela lançou o primeiro álbum, e cantou as faixas: チカラ (Chikara) (LIVE BAND style), DIVE, BRE∀K DOWN！(LIVE BAND style), Firefly e GRADUATION～それぞれの明日～ (GRADUATION ~Sorezore no Ashita~) (unplugged version).
Foi substituida por Miharu Arisawa, Risa Sotohana e Sayaka Minami. Não se tem mais ouvido falar nada sobre ela. Nasceu em 10 de Janeiro de 1979 no Japão, hoje tem atualmente 29 anos. Sua última aparição foi numa revista masculina em trajes sensuais, lançada em 2004.
Veja a mensagem de despedida dela em: http://www.konami.jp/am/AM/beforu/profile.html 

Cantores do Japão
Músicos de jogos eletrônicos
Pessoas do período Heisei